Heavy ConstruKction – album koncertowy King Crimson, wydany 7 listopada 2000 roku nakładem Discipline Global Mobile jako potrójny CD.

Historia albumu 
King Crimson między 27 maja a 3 lipca 2000 dał szereg koncertów Europie, aby promować wydany nieco wcześniej album The ConstruKction of Light. Zespół odwiedził Danię, Niemcy, Czechy, Polskę, Włochy, Wielką Brytanię, Francję i Hiszpanię. Z zarejestrowanych w czasie trasy koncertów powstał trzypłytowy zestaw Heavy ConstruKction. Dwie pierwsze płyty zawierają zarówno stare, jak i nowe kompozycje zespołu. Do drugiego dysku dołączono ponadto bonusowe wideo koncertowe w formacie CD-ROM. Trzecia płyta zawiera wybór najlepszych improwizacji zespołu.

Lista utworów 
Lista według Discogs:

CD One:

CD Two:

CD zawiera dołączone wideo z następującymi utworami:
 Improv: Rome
 Larks' Tongues In Aspic: Part Four
 Coda: I Have A Dream
 Cage
 Oyster Soup
 Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream
 VROOOM

CD Three:

Muzycy:

 Robert Fripp – gitara
 Adrian Belew – gitara, śpiew  
 Trey Gunn – gitara (Touch Guitar), gitara basowa (Ashbory bass), talker
 Pat Mastelotto – elektroniczna perkusja

Przypisy 

Albumy koncertowe King Crimson
Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy Discipline Global Mobile
Albumy wyprodukowane przez Davida Singletona